Stenophilus är ett släkte av mångfotingar. Stenophilus ingår i familjen trädgårdsjordkrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Trädgårdsjordkrypare
Stenophilus